Seznam brigad z zaporedno številko 98.

Seznam 
 Pehotne
 98. pehotna brigada (AOM)
 98. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 98. tankovska brigada (ZSSR)

 Raketne
 98. raketna brigada (ZSSR)

 Zračne
 98. vojnoletalska brigada (ZRJ)

 Komunikacijske
 98. komunikacijska brigada (ZSSR)

Glej tudi